Cadalso puede referirse a:
 el cadalso o patíbulo, un tablado que se levanta para un acto solemne y, en concreto, para la ejecución de una pena de muerte; 
 el cadalso arquitectónico, un antiguo elemento arquitectónico medieval consistente en un baluarte de madera adosado a un castillo o torre.

Lugares
Cadalso, un municipio de la provincia española de Cáceres;
Cadalso, una localidad del municipio de Valderredible, en Cantabria (España);
Torre de Cadalso
Cadalso de los Vidrios, un municipio de la provincia de Madrid (España).

Apellido
José Cadalso (1741-1782), escritor español.
Fernando Cadalso Manzano (1860-1936), político español.